East Fork Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Gunnison County), Fluss im Gunnison County, Bundesstaat Colorado
 East Fork Alder Creek (West Alder Creek), Fluss im Rio Grande County, Bundesstaat Colorado
 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Los Angeles County), Fluss im Los Angeles County, Bundesstaat Kalifornien
 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Ventura  County), Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien
 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Boise County), Fluss im Boise County, Bundesstaat Idaho
 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Baker County), Fluss im Baker County, Bundesstaat Oregon
 East Fork Alder Creek (Alder Creek, Morrow County), Fluss im Morrow County, Bundesstaat Oregon